Příjmení Arnold má více různých nositelů:

 Benedict Arnold (1741–1801) – generál v době americké revoluce
 Billy Boy Arnold (* 1935) – americký bluesový zpěvák, kytarista, skladatel a hráč na foukací harmoniku
 Dani Arnold (* 1984) – švýcarský horolezec
 David Arnold (* 1962) – anglický hudební skladatel
 Dieter Arnold (* 1936) – německý egyptolog a archeolog
 Eddy Arnold – americký country zpěvák
 Emanuel Arnold (1800–1869) – český radikálně demokratický novinář a agitátor
 Eve Arnoldová (1912–2012) – americká fotografka a fotožurnalistka
 Frances Arnold (* 1956) – americká vědkyně, inženýrka a laureátka Nobelovy ceny za chemii
 Franz Josef Arnold (1888–1962) – český architekt německého původu
 Graham Arnold (* 1963) – australský fotbalista
 Heinz Ludwig Arnold (1940–2011) – německý publicista
 Christoph Arnold (1650–1695) – německý amatérský astronom, je podle něj nazván kráter na Měsíci
 Josef Arnold (1824–1887) – rakouský stavitel a kameník
 Jozef Arnold (1916–1995) – slovenský lékárník a farmaceut
 Malcolm Arnold (1921–2006) – anglický hudební skladatel
 Matthew Arnold (1822–1888) – anglický básník
 Matthias Arnold (* 1947) – německý historik umění
 Maximilian Arnold (* 1994) – německý fotbalista
 Nick Arnold – britský publicista
 P. P. Arnold (* 1946) – americká zpěvačka
 Richard Arnold (* 1963) – americký učitel matematiky a astronaut NASA
 Rob Arnold (* 1980) – americký kytarista
 Tom Arnold (* 1959) – americký herec a komik
 Valentin Arnold († 1625)– významný zvonař a kovolitec působící v Čechách
 Vladimir Arnold (1937–2010) – ruský matematik
 Vojtěch Arnold († po 1639) – česko-německý zvonař a kovolitec

Související článek 
 Arnold

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Anglická příjmení